Sezon 1999/00 2. Fußball-Bundesligi - 26. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1999/00 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 1. FC Köln, VfL Bochum i Energie Cottbus awansowały do Bundesligi 2000/01.
 Karlsruher SC, Kickers Offenbach, SC Fortuna Köln i Tennis Borussia Berlin spadły do Regionalligi 2000/01. 
 * Tennis Borussia Berlin nie otrzymała licencji na grę w 2. Bundeslidze 2000/01, dzięki czemu Stuttgarter Kickers utrzymał się w 2. Bundeslidze.

Zobacz też 
 Bundesliga 1999/00
 Regionalliga 1999/00
 Oberliga 1999/00

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1999 w piłce nożnej
2000 w piłce nożnej
1999 w Niemczech
2000 w Niemczech